Hamachi може означати:

 LogMeIn Hamachi — програмне забезпечення, призначене для побудови віртуальної приватної мережі (VPN)
 Хаматі — вигаданий персонаж у манзі Yōkaiden
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. — серія лайт-новел також відома як